El término deportivo Copa Mundial de Fútbol puede hacer referencia a:
 Copa Mundial de Fútbol, torneo de fútbol organizado por la FIFA.
 Copa Mundial de Fútbol Sub-20, torneo de fútbol organizado por la FIFA.
 Copa Mundial de Fútbol Sub-17, torneo de fútbol organizado por la FIFA.
 Copa Mundial Femenina de Fútbol, torneo de fútbol organizado por la FIFA.
 Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20, torneo de fútbol organizado por la FIFA.
 Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17, torneo de fútbol organizado por la FIFA.

Copa Mundial de Fútbol